Lexikon der Weltliteratur steht für:

 Lexikon der Weltliteratur von Gero von Wilpert
 Lexikon der Weltliteratur von Hermann Pongs